Bremsteller ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Bremsteller (1905–1977), deutscher Organist und Chorleiter
 Ulrich Bremsteller (* 1937), deutscher Organist